Bridge Street Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bridge Street Bridge (Indiana), NRHP-Nr. 09000755
 Bridge Street Bridge (Ionia County, Michigan), NRHP-Nr. 80004843
 Bridge Street Bridge (Kent County, Michigan), NRHP-Nr. 80004811